

New Brighton, une ville  la banlieue de Port Elizabeth.

New Brighton, une station balnéaire du Merseyside.

New Brighton},  une municipalité de la province de la Colombie-Britannique.

New Brighton, une ville du Minnesota ;
 New Brighton, une ville de Pennsylvanie ;
 New Brighton, un quartier de Staten Island.

New Brighton, une ville de la banlieue de Christchurch ;
 New Brighton Association Football Club son club de football.

Autres 
 New Brighton, série de photographies de Martin Parr.

Voir aussi